Санкти-Спиритус () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 34 км². Население — 240 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 194 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Badajoz: enlace de Sancti-Spíritus

Муниципалитеты Бадахоса